Unexpected ("inatteso" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Unexpected – film del 2015 diretto da Kris Swanberg

Musica 
 Unexpected – album di Angie Stone del 2010
 Unexpected – album di Sandy Mölling del 2004
 Unexpected – album di Lumidee del 2007
 Unexpected – album di Michelle Williams del 2008
 Unexpected – singolo di Michelle Williams, dall'album omonimo
 Unexpected – album di Levina del 2017

Televisione 
 Inatteso (Unexpected) – episodio della prima stagione di Heroes
 Inatteso (Unexpected) – episodio della prima stagione di Star Trek: Enterprise